Сэр Ге́нри Ха́ллетт Дейл (; 9 июня 1875, Лондон — 23 июля 1968, Кембридж) — английский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине в 1936 году. Директор  с 1928 по 1942 год.

Биография 
Генри Халлетт Дейл родился 9 июня 1875 года в городе Лондоне.

Совместно с химиком  обнаружили неизвестное ранее биологически активное вещество, в дальнейшем идентифицированное как β-имидазолил-этиламин и позже получившее наименование гистамин. Через несколько лет, в опытах на животных, Дейл установил, что введение гистамина, увеличивая желудочную секрецию, способствует развитию язвенной болезни.

Почётный член Академии наук СССР (c 08.05.1942). 27 ноября 1948 года опубликовал в «Таймс» открытое письмо президенту АН СССР С. И. Вавилову, в котором объявил об отказе от этого звания в знак протеста против ограничений исследовательской и преподавательской работы в области генетики в СССР. Исключён из Академии наук решением Общего собрания 10 января 1949 года.

Сэр Генри Халлетт Дейл умер 23 июля 1968 года в Кембридже.

Награды и признание 
 1924 — Королевская медаль
 1932 — Рыцарь-бакалавр
 1936 — Нобелевская премия по физиологии или медицине совместно с Отто Лёви, «за открытия, связанные с химической передачей нервных импульсов»
 1937 — Медаль Копли
 1943 — Рыцарь Большого Креста Ордена Британской империи
 1944 — орден Заслуг (Великобритания)
 1954 — 
 1955 — Pour le Mérite
 1956 — Медаль Альберта (Королевское общество искусств)
 1962 —

Память 
В 1976 году Международный астрономический союз присвоил имя Генри Дейла кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Ссылки 
 Биография Генри Дейла на сайте Нобелевского комитета 
 Нобелевская лекция Генри Дейла 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Нейробиологи Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Награждённые медалью Копли
Награждённые Королевской медалью
Президенты Лондонского королевского общества
Почётные члены АН СССР
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Британской научной ассоциации
Президенты Королевского медицинского общества
Награждённые медалью Бантинга
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии
Почётные доктора Венского университета
Почётные доктора Грацского университета